Criminal (Britney Spears), een lied van Britney Spears
Criminal (1975), een Indiase film uit 1975
Criminal (1995), een Indiase film uit 1995
Criminal (2004), een Amerikaanse film uit 2004
Criminal (2016), een Amerikaanse film uit 2016
Criminal (Comics), een stripboekenreeks
Criminal Records, een platenlabel
Criminal (band), een metalband
Criminal (Fiona Apple), een lied van Fiona Apple